

Anno 
 1868 – (MDCCCLXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1868 a.C.

Matematica 
 1868 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1868 Thersites – asteroide troiano di Giove del campo greco